Thoire (bzw. Thoiré) kann sich beziehen auf:

 Thoiré-sous-Contensor, französische Gemeinde im Département Sarthe
 Thoiré sur-Dinan, französische Gemeinde im Département Sarthe
 Das Haus Thoire, eine Adelsfamilie des Bugey mit dem Stammsitz Burg Thoire in Thoirette, die 1394–1401 die Grafschaft Genf besaß.